Хофстеде де Гроот () — нидерландская фамилия. Известные носители: Хофстеде де Гроот, Корнелис (1863—1930) — нидерландский коллекционер живописи, историк искусства.
 Хофстеде де Гроот, Петрус (1802—1886) — нидерландский протестантский богослов.

См. также